Конфола́н-Пор-Дьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 105 км на схід від Ліможа, 65 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Конфолан-Пор-Дьє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Конфолан-Пор-Дьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез